Yglesias ist der Familienname folgender Personen:

 Matthew Yglesias (* 1981), US-amerikanischer Blogger und Journalist

Siehe auch:
 Iglesias